Dracaena est un nom :
 Dracaena, le genre botanique de plantes de la famille des Liliaceae (Cronquist) ou des Asparagaceae (APG).
 Dracaena, le genre animal de lézards de la famille des Teiidae.